Battaglia del Gianicolo – avvenuta nel 476 a.C. che contrappose i Romani alla città etrusca di Veio
Battaglia del Gianicolo – avvenuta nel 1849 che contrappose i soldati della Repubblica Romana a quelli della Seconda Repubblica francese